Igor Aleksandrovitj Kravtjuk, ryska: Игорь Александрович Кравчук, född 13 september 1966, är en rysk före detta professionell ishockeyback som tillbringade tolv säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Chicago Blackhawks, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Ottawa Senators, Calgary Flames och Florida Panthers. Han producerade 274 poäng (64 mål och 210 assists) samt drog på sig 251 utvisningsminuter på 699 grundspelsmatcher. Kravtjuk spelade även för Salavat Julajev Ufa och HK CSKA Moskva i den sovjetiska mästerskapsserien.

Han draftades av Chicago Blackhawks i fjärde rundan i 1991 års draft som 71:a spelare totalt.

Kravtjuk vann totalt fyra OS-medaljer under sin karriär; två guldmedaljer (1988, 1992), en silvermedalj (1998) och en bronsmedalj (2002). En bedrift som bara fem andra ishockeyspelare, däribland landsmannen Vladislav Tretiak, har lyckats göra.

Efter den aktiva spelarkarriären har han varit tränare för Ryssland U18 och assisterande tränare för Severstal Tjerepovets och HC Red Star Kunlun.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Igor Kravchuk NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Igor Kravchuk hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1966
Levande personer
Personer från Ufa
Sovjetiska ishockeyspelare
Sovjetiska idrottare
Spelare i Salavat Julajev Ufa
Spelare i HK CSKA Moskva
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Sovjetunionen
Olympiska guldmedaljörer 1988
Sovjetiska olympiska guldmedaljörer
Världsmästare i ishockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 1991
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1992
Olympiska guldmedaljörer 1992
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 1900-talet
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i Ottawa Senators
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Ryssland
Olympiska silvermedaljörer 1998
Ryska olympiska silvermedaljörer
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Calgary Flames
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Ryssland
Olympiska bronsmedaljörer 2002
Ryska olympiska bronsmedaljörer
Spelare i Florida Panthers
Ryska ishockeytränare
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft